Фиона — женское имя.

 Фиона () — имя обожествленной Семелы

Известные представители 
 Фиона, Мелани
 Флэнаган, Фиона (Fiona Eileen Flanagan, США, род. 1961) — певица и композитор жанра рок.
 Фиона (Хроники Амбера)
 Фиона — принцесса из анимационных фильмов «Шрек».